Il doppio maschile del Lipton International Players Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rick Leach e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 3º turno.

Wayne Ferreira e Piet Norval hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 5–7, 7–6, 6–2.

Teste di serie

  Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Rick Leach /  Jim Pugh (terzo turno)
  Udo Riglewski /  Michael Stich (secondo turno)
  Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
  Darren Cahill /  Mark Kratzmann (terzo turno)
  Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno)
  Grant Connell /  Glenn Michibata (Secondo turno, ritiro)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Kelly Jones (secondo turno)
N/A
 Jason Stoltenberg /  David Wheaton (semifinali)
 Neil Broad /  Kevin Curren (semifinali)
 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (secondo turno)
 Brian Garrow /  Brad Pearce (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Lipton International Players Championships 1991